Хаджидимово:

 Хаджидимово — город в Болгарии. Находится в Благоевградской области, в историко-географическом регионе Чеч.
 Хаджидимово — община в Болгарии. Входит в состав Благоевградской области.